Ініціатива (від  — почало, почин) — аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції. Це також внутрішнє спонукання до нових форм діяльності, підприємливість.
Ініціатива — активна діяльність фізичної чи юридичної особи, спрямована на досягнення певної мети.

Військова справа 

 Ініціатива (військова справа) — прагнення командирів (командувачів) знайти і реалізувати найкращий спосіб виконання завдання відповідно до обстановки, що склалася, і загального задуму дій у ході проведення операції (бою), і нав'язати свою волю противникові.
 Стратегічна ініціатива — здатність і умови, які дають можливість однієї з протиборчих сторін активними діями стратегічного масштабу нав'язати свою волю противнику, паралізувати його спроби протидіяти досягненню поставлених цілей протягом тривалого часу, примушує його застосовувати невигідні способи і форми боротьби, діяти в несприятливих умовах обстановки.

Політика 
 Ініціатива (політика) — одна з якостей політичної діяльності, що характеризує здатність панівних осіб, партій та інших суб'єктів політики до самостійних активних дій, до освоєння різних інновацій, вміння висунути для обговорення ті чи інші проблеми та ухвалити конкретне рішення щодо їх розв'язання та реалізації.
 Законодавча ініціатива — стадія законодавчої процедури, що полягає у внесенні уповноваженим органом або посадовою особою (суб'єктом права законодавчої ініціативи) до парламенту офіційної пропозиції про прийняття, зміну або скасування законодавчого акта.
 1 грудня (ініціатива)
 Ініціатива знизу
 Європейська громадська ініціатива — одна з головних інновацій Лісабонської угоди, спрямована на посилення прямої демократії в Європейському союзі.

Інше 
 Ініціатива (радіо)
 Ініціатива (шахи)

Примітки

Див. також 
 Ініціатива за Каталонію — Зелені
 Ініціатива Хартія Землі
 Ініціатива друзів Ізраїлю
 Особиста мотивація
 Інстинкт самозбереження
 Стратегічна оборонна ініціатива

Посилання 
 Ініціатива  // 
 Ініціативна група  // 
 Місцеві ініціативи  //